

Cinema 

Figlio unico (Hitori musuko) – film del 1936 diretto da Yasujirō Ozu

Musica 

Figlio unico/Quanto amore  – singolo di Riccardo Del Turco del 1966
Figlio unico  – singolo di Francesco Baccini del 1989
Figlio unico  – album di Rino Gaetano del 2007